En Pologne, Pałecznica peut faire référence à :

dans la voïvodie de Lublin :
 Pałecznica, un village.

dans la voïvodie de Petite-Pologne :
 Pałecznica, un village, le siège de la gmina de Pałecznica.